Kitty (stripreeks), stripreeks van Patrick Vermeir en Dirk Stallaert
 Kitty (merk), merk van houtbewerkingsmachines
 Kitty (1945), een Amerikaanse film uit 1945 geregisseerd door Mitchell Leisen
 Kitty Hawkklasse, een type van vliegdekschepen